Das Blackburne-Gambit ist eine nach Joseph Henry Blackburne benannte Eröffnung des Schachspiels, bzw. vielmehr eine Eröffnungsfalle der Italienischen Eröffnung. Sie wird daher auch Blackburne-Falle genannt, die durch folgende Züge gekennzeichnet ist:

 1. e2–e4 e7–e5
 2. Sg1–f3 Sb8–c6
 3. Lf1–c4 Sc6–d4?!
 Die Falle; Weiß sollte nun 4. c3 oder 4. Sxd4 spielen. 4. 0–0 käme ebenfalls in Betracht.
 4. Sf3xe5? Dd8–g5!
 5. Se5xf7?
 Besser ist 5. Lxf7+ Ke7 6. 0–0, wonach Weiß zwar eine Figur gegen zwei Bauern verliert, aber wegen der schlechten schwarzen Königsstellung noch Gegenchancen bewahrt, z. B. 6. … Dxe5 7. Lxg8 Txg8 8. c3 Sc6 9. d4
 5. … Dg5xg2
 6. Th1–f1 Dg2xe4+ 
 7. Lc4–e2
 Auf 7. De2 folgt 7. … Sxe2 8. Lxe2 Kxf7 und Schwarz gewinnt mühelos mit einer Dame Vorsprung. Der Partiezug erlaubt allerdings das klassische erstickte Matt:
 7. … Sd4–f3#

Einzelnachweise 

Gambit
Eröffnungsfalle